Bemba – popolo africano
 Bemba – comune dello Zambia
 Lingua bemba (codice ISO 639-2 e ISO 639-3 bem)
 Lingua bemba (Repubblica Democratica del Congo) (codice ISO 639-3 bmy)
 Jean-Pierre Bemba – politico della Repubblica Democratica del Congo
 Matthieu Bemba – calciatore francese